Sundu ist der Familienname folgender Personen:

 Mani Sundu (1902 1984), Chief der Kono im westafrikanischen Sierra Leone
 Paul Sundu (* 1973), papua-neuguineischer Geistlicher, Bischof von Kundiawa